Parton (Allerdale) – wieś w hrabstwie Kumbria (Anglia) 
 Parton (Copeland) – wieś w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Parton – wspólna nazwa dla cząstek będących składnikami barionów i mezonów.
 Parton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Parton Dolly – amerykańska piosenkarka